

Geografia 
 Slater (Iowa) – località degli Stati Uniti
 Slater (Missouri) – località degli Stati Uniti
 Slater (Wyoming) – località degli Stati Uniti

Persone 
 Bill Slater – ex-calciatore inglese
 Christian Slater – attore statunitense
 Heath Slater – wrestler statunitense
 Helen Slater – attrice e cantautrice statunitense
 John Slater – fisico e chimico teorico statunitense che ha formulato le:
 Determinante di Slater
 Regole di Slater
 Nigel Slater – giornalista e scrittore inglese
 Kelly Slater – surfista statunitense
 Kris Slater – attore pornografico statunitense
 Matthew Slater – giocatore di football americano statunitense
 Reggie Slater – ex-cestista statunitense
 Robbie Slater – ex-calciatore australiano
 Slater Martin – ex-cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Wilhelmina Slater – personaggio della serie tv Ugly Betty